Le nom Petit Casino peut faire référence à :

 Petit Casino
Petit Casino enseigne du groupe Casino.

 Petit Casino
 Le Petit Casino, salle de théâtre parisienne créée en 1969.

 Petit Casino
 Le Petit Casino salle de théâtre exploitée de 1893 à 1947.